Momir Rnić (ur. 1987) – serbski piłkarz ręczny
 Momir Rnić (ur. 1955) – jugosłowiański piłkarz ręczny